Хамма:

 Хамма — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Хамма — коммуна в Германии, районный центр, расположен в земле Тюрингия.
 Хамма Хаммами (род. 1952) — левый общественно-политический деятель Туниса.